Lafaurie est un patronyme porté notamment par :

 André-Jean Lafaurie (1948-), journaliste sportif, écrivain et scénariste ;
 Jean Lafaurie (1914-2008), numismate français ;
 Jeanne Lafaurie (1897-1983), couturière française ;
 Serge Lafaurie (1928-2013), journaliste français ;
 Victoria Lafaurie (1992-), actrice et chanteuse française.

Patronyme français